Elizeche ist der Familienname folgender Personen:

 Alpidio Elizeche (* 1957), argentinischer Fußballspieler 
 Carlos Elizeche, paraguayischer Fußballspieler